Сикачев (также Сикачёв) — фамилия. Известные носители:

 Сикачев, Александр Юрьевич (род. 1978) — российский хоккеист.
 Сикачёв, Николай Николаевич (1920—2002) — советский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол.

 Сикачёва, Евгения Михайловна (род. 1994) — российская волейболистка.